Gibraltár, brit tengerentúli terület (és ennek „fővárosa”)
 Gibraltári-szoros, Afrikát és Európát elválasztó tengerszoros
 Gibraltári-öböl, a város kikötője
 Gibraltár-szikla, Gibraltár területén álló mészkőszirt
 Gibraltári alagút, tervezett vasúti alagút
 Gibraltári kötélpálya, felvonó a Gibraltár-sziklára
 Gibraltar-sziget, sziget Ohióban
 Gibraltar, Washington állambeli település
 Gibraltar, wisconsini település
 Gibraltar, venezuelai település
 Gibraltar-hegy, hegy Kanadában
 Gibraltár, 1938-as film címe
 Gibraltar, 1964-es film címe
 Gibraltar, 2011-es film címe
 HMS Gibraltar, hét hajó neve